Galva ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Galva (Illinois)
 Galva (Iowa)
 Galva (Kansas)
 Galva Township (Illinois)
 Galva Township (Iowa)